Niemcy:
 Steinhorst – dzielnica Delbrück
 Steinhorst – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn
 Steinhorst – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg